El término glorieta puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un cenador, pabellón situado en el jardín, generalmente redondo, cercado y habitualmente cubierto de plantas trepadoras; 
 a una plaza, espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se suelen realizar gran variedad de actividades;
 a un quiosco, construcción, a modo de pabellón o templete elevado, erigido en lugares públicos;
 a una rotonda, construcción vial diseñada para facilitar los cruces de caminos y reducir el peligro de accidentes.